Боброво — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Боброво — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Боброво — агрогородок в Дубровенском районе Витебской области.
 Боброво — агрогородок в Лепельском районе Витебской области.
 Боброво — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Боброво — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Боброво — посёлок в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Боброво — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Боброво — село в Качирском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 году.

Польша 
 Боброво — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бродницкий повят, Куявско-Поморское воеводство

Россия 
 Боброво — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Боброво — поселок в Приморском районе Архангельской области.
 Боброво — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Боброво — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Боброво — деревня в Комьянском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области.
 Боброво — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области.
 Боброво — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Боброво — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Боброво — посёлок в составе города Светлый Калининградской области.
 Боброво — село в Думиничском районе Калужской области.
 Боброво — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Боброво — село в Рыльском районе Курской области.
 Боброво — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Боброво — посёлок городского типа в Ленинском городском округе Московской области.
 Боброво — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Боброво — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Боброво — деревня в Голубоозерской волости Невельского района Псковской области.
 Боброво — деревня в Лёховской волости Невельского района Псковской области.
 Боброво — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Боброво — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Боброво — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Боброво — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Боброво — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Боброво — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Боброво — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Боброво — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Боброво — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Боброво — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Боброво — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Боброво — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Боброво — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Боброво — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Боброво — бывшая деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Боброво — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Боброво — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Боброво — до 1918 года название деревни Бебелево Ферзиковского района Калужской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Боброво — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

Украина 
 Боброво — село в Северодонецком горсовете Луганской области.
 Боброво — село в Лебединском районе Сумской области.